Na světě existovalo či existuje několik třetích republik:
 Třetí Francouzská republika (1875–1940)
 Třetí Československá republika (1945–1948)
 Třetí Maďarská republika (1989–2011)
 Třetí Nigerijská republika (1993–1999) – viz Nigérie#Dějiny
 Třetí Filipínská republika (1946–1972) – viz Filipíny#Historie
 Třetí jihokorejská republika (1963–1972) – viz Jižní Korea#Historie
 současná Polská republika od roku 1997 (po roce 2005 také neformálně zvána jako Čtvrtá polská republika)
 současná Demokratická republika Kongo od roku 1997